Catafora – in linguistica, funzione di coesione di un testo
 Catafora – figura retorica